Люди по имени Герберт Франке ():
 Франке, Герберт Вернер — писатель-фантаст;
  — китаист.